[[Fitxer:Anatomy of the Human Ear 1 Intl.svg|miniatura|Anatomia de l'oIda humana. El meat acústic extern es el nombre 3, i el meat acústic intern es el nombre 22.]]

Meat (en llatí significa un pas) és una obertura o final d'un canal del cos humà.

En el cas del meat urinari hi circulen líquids o secrecions com l'orina (i el semen en els homes). El meat urinari és el final del conducte excretor de l'aparell urinari, la uretra. En l'home s'obre a l'exterior per l'orifici situat en l'extremitat lliure del penis, que també s'utilitza per a les ejaculacions seminals. A la dona s'obre a l'exterior per un orifici en la vulva, en la seva meitat superior, superiorment a l'orifici vaginal i inferiorment al clítoris.

Altres meats presents al cos humà són:

 Meat nasal superior.
 Meat nasal mitjà.
 Meat nasal inferior.
 Meat nasal comú.
 Meat nasofaringi.
 El conducte auditiu extern, també conegut com a meat acústic extern.
 El conducte auditiu intern, o meat acústic intern''.

Referències 

Anatomia